

Algorytmika 
 „Fortuna” – generator liczb pseudolosowych

Astronomia 
 Fortuna – planetoida o numerze katalogowym 19

Geografia 
 Fortuna – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, w hrabstwie Humboldt
 Fortuna – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Dakocie Północnej, w hrabstwie Divide
 Fortuna – dawna osada, obecnie część wsi Rafałów na Białorusi
 Fortuna – gmina w Hiszpanii, w prowincji Murcja, w Murcji

Kultura i rozrywka 
 „Fortuna” – polska gra planszowa wzorowana na „Monopoly”
 „Fortuna” – film polski z 1972 roku
 „Fortuna” – książka Stanisław Kleryki z 1531
 Fortuna – album studyjny włoskiej piosenkarki Emmy Marrone

Ludzie 
 Fortuna – imię
 Fortuna – nazwisko

Osoby noszące nazwisko Fortuna 
 Wasyl Fortuna – ukraiński działacz społeczny
 Wojciech Fortuna – polski skoczek narciarski

Mitologia rzymska 
 Fortuna – w mitologii rzymskiej bogini kierująca ludzkimi losami

Przemysł spożywczy 
 Fortuna (Browar Fortuna), produkujący m.in. piwo Fortuna Czarne
 Fortuna – marka soków owocowych firmy Polmlek

Zobacz też 

 Fortun
 Fortuna Sittard – holenderski klub piłkarski

Przypisy